Катастрофа A300 под Меданом — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в пятницу 26 сентября 1997 года. Авиалайнер Airbus A300B4-220 авиакомпании Garuda Indonesia выполнял внутренний рейс GA152 по маршруту Джакарта—Медан, но при заходе на посадку врезался в гору в 25 километрах от аэропорта Медана и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 234 человека — 222 пассажира и 12 членов экипажа.

Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Юго-Восточной Азии и индонезийской авиации.

Самолёт 
Airbus A300B4-220 (регистрационный номер PK-GAI, серийный 214) был выпущен в 1982 году (первый полёт совершил 6 октября под тестовым б/н F-WZMU). 16 ноября того же года был передан авиакомпании Garuda Indonesia. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT9D-59A. На день катастрофы совершил 16 593 цикла «взлёт-посадка» и налетал 27 095 часов.

Экипаж и пассажиры 
Состав экипажа рейса GA152 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 41-летний Хэнс Р. Вийого (). Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании Garuda Indonesia 19 лет и 9 месяцев (с 17 января 1978 года). В должности командира Airbus A300 — с 27 января 1993 года (до этого управлял им в качестве второго пилота). Налетал 11 978 часов, 782 из них на Airbus A300.
 Второй пилот — 41-летний Тата Зувалди (). Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании Garuda Indonesia 21 год и 3 месяца (с 21 июня 1976 года). В качестве бортинженера управлял самолётами McDonnell Douglas DC-10 и Boeing 747-200. В должности второго пилота Airbus A300 — с 13 июня 1996 года. На Airbus A300 налетал 709 часов; общее количество лётных часов неизвестно.

В салоне самолёта работали 10 бортпроводников.

Хронология событий 
В четверг 25 сентября Северная Суматра сильно пострадала от лесных пожаров, в результате чего в воздухе стоял дым, а видимость в некоторых районах упала до 100 метров. В пятницу 26 сентября дым несколько рассеялся, но видимость не превышала 600-800 метров.

Рейс GA152 вылетел из Джакарты в 11:41 WIB (04:41 UTC). Его выполнял Airbus A300B4-200 борт PK-GAI, на его борту находились 12 членов экипажа и 222 пассажира. На подходе к аэропорту экипаж получил от диспетчера указание следовать курсом 316° и снижаться до 914 метров.

В это время авиадиспетчер также вёл радиообмен с рейсом MNA241 авиакомпании , которому дал указание взять курс 240° согласно схеме захода на посадку на ВПП №05. Затем с диспетчером вышел на связь снизившийся до 914 метров рейс GA152, которому диспетчер также дал указание взять курс 240°, что экипаж и подтвердил. Когда в 13:28 с рейса 152 доложили о выходе из зоны гор, диспетчер дал указание взять курс 215° и снижаться до 610 метров. Но в это же время на связь с диспетчером вышел рейс BOU683 авиакомпании , который выполнял правый разворот. В сложившейся ситуации диспетчер запутался и в 13:30 дал указание рейсу GA152 выполнить правый разворот на курс 046°, а затем на курс 040°, что пилоты и выполнили.

В 13:31 диспетчер запросил у экипажа рейса 152 подтверждение, что они выполнили левый разворот. Совершенно запутавшись, пилоты переспросили, им надо поворачивать вправо или влево; и авиадиспетчер дал указание поворачивать вправо на курс 015°. Экипаж подтвердил получение информации и через несколько секунд увидел перед собой покрытый лесом склон горы. Малое расстояние не позволило избежать столкновения, и спустя 10 секунд с момента последней связи с диспетчером рейс GA152 врезался в гору на высоте 900 метров над уровнем моря неподалёку от деревни  в 25 километрах от аэропорта Медана. От удара авиалайнер полностью разрушился и загорелся, его обломки усеяли площадь 150 на 75 метров. 

Прибывшие к месту катастрофы спасательные службы не нашли ни одного выжившего — все 234 человека на борту лайнера погибли. Впоследствии удалось идентифицировать личности 186 погибших. Останки 48 неопознанных погибших были похоронены в братской могиле. 

На 2021 год катастрофа рейса GA152 (по числу погибших) занимает первое место в Индонезии и четвёртое в истории самолёта Airbus A300 (после катастроф в Нагое, в Нью-Йорке и над Персидским заливом).

Расшифровка переговоров 

Сокращения:
 КВС: Командир воздушного судна — Хэнс Р. Вийого
 2П: Второй пилот — Тата Зувалди
 Ди: Диспетчер (Медан-Подход)
 Э: Кто-то из экипажа
 Внешняя связь: Переговоры с диспетчером
 BOU683: Рейс Bouraq Indonesia Airlines-683

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса GA152 проводил Национальный комитет по безопасности на транспорте (NTSC).

Согласно окончательному отчёту расследования, причинами катастрофы стали:
 самолёт повернул направо вместо поворота налево из-за ошибок диспетчера;
 самолёт снизился ниже заданной высоты 610 метров из-за ошибок второго пилота.

Культурные аспекты 
Катастрофа рейса 152 Garuda Indonesia показана в 17 сезоне канадского документального телесериала Расследования авиакатастроф в серии Смертельный поворот.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network 
 Окончательный отчёт расследования NTSC 

События 26 сентября
Сентябрь 1997 года
1997 год в Индонезии
Авиационные происшествия в Индонезии
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие нарушений в управлении воздушным движением
Авиационные происшествия с Airbus A300
Авиационные происшествия Garuda Indonesia